Научная библиотека Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова – учебно-вспомогательное, научное, культурно-просветительное структурное подразделение педагогического университета, которое обеспечивает оперативный доступ к информации с целью повышения качества научного и образовательного процессов, выполняет мемориальную функцию сохранения научных наработок в различных областях знаний, в частности, в сфере просвещения.
Библиотека является самой большой среди библиотек педагогических учебных заведений.

Библиотека поддерживает проект открытого доступа к знаниям путём развития открытых электронных архивов (институционных репозиториев). В электронном институционном репозитории ENPUIR представлены труды ученых университета.
Библиотека – официальный партнер Украинской Библиотечной Ассоциации

История 
Развитие библиотеки тесно связано с деятельностью университета. История Национального педагогического университета берет начало с основания при университете Св. Владимира в 1834 году Педагогического института. В связи с недостаточным количеством архивных материалов сложно восстановить целостную картину формирования; известно, что каждый институт имел собственную библиотеку.

Документально зафиксированная история библиотеки начинается с 1920 года, когда был создан Киевский институт народного образования (КИНО) имени М. П. Драгоманова. Институт начал свою работу в соответствии с Постановлением №38 Управления высших школ города Киева от 15 июля 1920 года. В 1930 году Киевский институт народного образования имени М. П. Драгоманова был реорганизован, и на базе факультета социального воспитания был создан Киевский институт социального воспитания, которому была передана часть изданий из основного фонда библиотеки.
Развитие библиотеки Киевского педагогического института, организованного в 1933 году, началось с пятитысячного книжного фонда и семи работников. Знаменательным для библиотеки стал 1934 год, именно тогда педагогический институт был переведен в другое здание, по адресу бульвар Шевченко, 22/24, в котором библиотеке было выделено 9 комнат общей площадью приблизительно 350 кв. м. В довоенные годы библиотекой заведовали И.С. Ребельский, Н.Ц. Рабинович. Тогда впервые был открыт читальный зал на 30 мест. Фонд библиотеки постоянно увеличивался, и перед войной в 1941 году в фонде уже насчитывалось около 170 тыс. экземпляров

После освобождения Киева в ноябре 1943 года вместе с институтом возобновила свою работу и библиотека. В послевоенные годы библиотеку возглавляли М. С. Мороховская, затем Д. Ю. Серветник, по инициативе которого было начато создание фундаментального фонда библиотеки. В январе 1954 года на должность заведующего библиотекой был назначен Лукаш Николай Алексеевич – известный украинский переводчик-полиглот. В 50-е годы Киевский государственный педагогический институт становится научно-методическим центром педагогического образования республики, который принимает активное участие в создании учебно-методической литературы для преподавателей и студентов педагогических вузов, учителей и учеников средних школ Украины.
С 1954 и в течение следующих 24 лет заведующей библиотекой была Анна Севастьяновна Разумова. В 60-е годы структура библиотеки совершенствовалась, были созданы отделы комплектования, каталогизации, обслуживания, библиографии. С 1977 по 2007 библиотеку возглавляла Эльга Владимировна Татарчук.

Более подробно история библиотеки описана в издании «Історія та сьогодення Наукової бібліотеки НПУ імені М. П. Драгоманова»

Фонды 
В фондах библиотеки хранится более 1,2 млн экземпляров научной, учебной, справочной, методической, художественной литературы, изданной на разных языках.
В 2009 году был создан фонд редких изданий. В нем хранятся издания XVIII, XIX и начала XX веков, прижизненные и редкие издания классиков украинской литературы, деятелей украинской культуры, украинских педагогов, энциклопедии и справочная литература.

Библиотека хранит личные собрания книг, в частности библиотеки П. И. Орлика, С. А. Гальченко и др.

Существует особый фонд трудов ученых университета и защищенных в университете диссертаций.

На сайте библиотеки в разделе «Коллекции» представлены цифровые издания трудов М. П. Драгоманова.

Структура 
Библиотека имеет 10 отделов, 8 секторов, 5 абонементов, 7 читальных залов, расположенных в учебных корпусах университета.

 Дирекция
 Отдел комплектования документов
 Сектор учета и списания документов
 Сектор учета электронных изданий
 Отдел каталогизации документов
 Сектор индексирования документов
 Отдел хранения фондов
 Отдел редких изданий
 Сектор обработки редких изданий
 Отдел обслуживания главного корпуса
 Абонемент научной литературы
 Абонемент учебной литературы
 Межбиблиотечный абонемент (МБА)
 Читальный зал № 1
 Читальный зал № 2: редких изданий и рукописей
 Зал информационно-поисковых систем
 Отдел обслуживания гуманитарных факультетов
 Абонемент научной и художественной литературы
 Студенческий абонемент (абонемент учебной литературы)
 Читальный зал литературы гуманитарного профиля
 Читальный зал иностранных изданий и персональных коллекций
 Читальный зал периодических изданий
 Читальный зал справочно-библиографических изданий
 Сектор обслуживания факультета искусств
 Отдел обслуживания историко-социальных факультетов
 Сектор обслуживания факультета исторического образования
 Сектор обслуживания факультета социально-психологических наук и управления
 Отдел информационно-библиографической работы
 Подразделение информационно-библиографической работы гуманитарных факультетов
 Отдел поддержки научных исследований
 Отдел информационно-коммуникационных технологий

Информационная и справочно-библиографическая деятельность 
Для оперативного поиска в библиотеке функционируют традиционный и электронный каталоги. На сайте библиотеки работает виртуальная справочная служба «Спроси библиотекаря» и «Электронная доставка документов». Библиографические и биобиблиографические издания представлены в электронном архиве.

Литература 
 Наукова бібліотека університету // Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова: історія. Сьогодення. Перспектива, 1834–2004 / В. П. Андрущенко, Г. І. Волинка, Н. Г. Мозгова [та ін.] — К., 2005. — с.200-204
 Історія та сьогодення Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / укл. Л. В. Савенкова, Н. І. Тарасова, Е. В. Татарчук. — К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. — 286 с. Повний текст онлайн
 Історія та сьогодення Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : научное издание / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова; [укл.: Л. В. Савенкова, Н. І. Тарасова, Е. В. Татарчук]. — К. : Освіта України, 2011. — 282 с. : 72 с. іл.

Ссылки 
 Официальная страница
 Официальная страница НПУ им. М. П. Драгоманова
 Электронный каталог библиотеки Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова

Примечания 

Библиотеки Украины